Mazu kan syfta på följande:

Matsuöarna – en grupp öar i Taiwansundet
Mazu (gudinna) – en gudinna i kinesisk folktro
Mazu Daoyi (–788), en zenbuddistisk mästare under Tangdynastin